Het provinciedistrict Roeselare vormde tot 2017 bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie West-Vlaanderen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Roeselare-Tielt en de kieskantons Roeselare, Hooglede, Izegem en Lichtervelde. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Roeselare omvat de gemeenten Ledegem, Moorslede en Roeselare.
 Het kieskanton Hooglede omvat de gemeenten Hooglede en Staden.
 Het kieskanton Izegem omvat de gemeenten Ingelmunster en Izegem.
 Het kieskanton Lichtervelde omvat enkel de gemeente Lichtervelde.

Geschiedenis 
Het provinciedistrict Roeselare werd in 2011 herzien in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011, waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Tot  2005 bestond dit district uit de aparte provinciedistricten Roeselare en Izegem. Vermits volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de districten samengevoegd. Dit district maakt deel uit van het kiesarrondissement Roeselare-Tielt dat ook sinds 2011 ontstond nadat de arrondissementen Roeselare en Tielt tot één kiesarrondissement verenigd werden.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 9 van de 15 zetels van het kiesarrondissement Roeselare-Tielt toegewezen (voorheen 11 van de 17). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van West-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1985: Anderen 1994: VVP 2000: V.N.P.

Verkozen kandidaten 
Volgende kandidaten werden verkozen voor de Antwerpse provincieraad in het provinciedistrict:

2012

Roeselare
Roeselare